Sidney ist ein männlicher, seltener ein weiblicher Vorname, → siehe Sidney (Vorname)

Sidney ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Sidney (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Sidney (Alabama)
 Sidney (Arkansas)
 Sidney (Illinois)
 Sidney (Indiana)
 Sidney (Iowa)
 Sidney (Kentucky)
 Sidney (Maine)
 Sidney (Michigan)
 Sidney (Missouri)
 Sidney (Montana)
 Sidney (Nebraska)
 Sidney (New Jersey)
 Sidney (New York)
 Sidney (North Carolina)
 Sidney (Ohio)
 Sidney (Oregon)
 Sidney (Pennsylvania)
 Sidney (South Carolina)
 Sidney (Texas)
 Sidney (West Virginia)
 Sidney (Wisconsin)
 Sidney Center, New York
 Sidney Crossroads, North Carolina

Sidney ist der Familienname folgender Personen:
 Algernon Sidney (1623–1683), englischer Politiker und Philosoph
 George Sidney (1916–2002), US-amerikanischer Filmregisseur
 Henry Sidney (1529–1586), Lord Deputy von Irland
 Henry Sidney, Earl of Romney (1641–1704), englischer Politiker
 Mary Sidney (1561–1621), englische Schriftstellerin 
 Philip Sidney (1554–1586), englischer Schriftsteller

 Sophia Sidney, Baroness De L’Isle and Dudley (1795–1837), britische Adelige
 Steffi Sidney (1935–2010), US-amerikanische Schauspielerin und Fernsehproduzentin
 Sylvia Sidney (1910–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 William Sidney, 1. Viscount De L’Isle (1909–1991), britischer Offizier und Politiker; Generalgouverneur Australiens

Künstlername:
 Sidney (Comiczeichner) (* 1932), belgischer Comiczeichner
 Sidney Santos di Brito (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Rockin’ Sidney (1938–1998), US-amerikanischer R&B-, Zydeco- und Soul-Musiker

Siehe auch:
 Sidnei (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Sydney (Begriffsklärung)